Bots steht für:

 Bots,  eine niederländische Musikgruppe
 eine US-amerikanische Punk-Band, siehe The Bots

Bots ist der Familienname folgender Personen:
 Mārtiņš Bots (* 1999), lettischer Rennrodler

Siehe auch:
 Botts
 BOT
 Botz
 Boz
 Bozz